Високий замок — залишки середньовічних фортифікацій на Княжій (Замковій) горі у Львові.
 Парк «Високий Замок» — парк у Львові.
 Високий замок (газета) — львівська газета.
 Високий замок (роман) — роман Станіслава Лема (Wysoki zamek; 1966).
 Замкова гора (Львів) — гора у Львові, яку часто називають «Високий замок».